Кубок Первого канала:
 Кубок Первого канала (фигурное катание) — ежегодный коммерческий турнир по фигурному катанию.
 Кубок Первого канала (футбол) — ежегодный коммерческий футбольный турнир.
 Кубок Первого канала (хоккей) — российский ежегодный хоккейный турнир, этап хоккейного Евротура.